Eric Reim – ciclista su strada tedesco
 Martin Reim – allenatore di calcio ed ex calciatore estone
 Matthias Reim – cantautore, chitarrista e compositore tedesco
 Riccardo Reim – attore, regista e drammaturgo italiano